En aviation, le flottement (ou flutter « battement des ailes » en anglais) est un phénomène de couplage aéroélastique, potentiellement destructeur, entre les forces aérodynamiques et la structure d'un aéronef en vol.
 Flutter Entertainment est une entreprise de jeux d'argent et de paris. 
 Flutter, un kit de développement de logiciel d'interface utilisateur open-source créé par Google.
 Flutter, un film de Giles Borg (2010).
 Le flutter atrial est un trouble du rythme supraventriculaire.